Aardbeving Chili februari 2010, met epicentrum in de regio Maule.
Aardbeving Chili maart 2010, met epicentrum in Pichilemu.